Filippo Strozzi ist der Name folgender Personen:

* Filippo Strozzi der Ältere (1428–1491), italienischer Kaufmann
 Filippo Strozzi der Jüngere (1489–1538), italienischer Adliger und Aufständischer
 Filippo Strozzi (General) (1541–1582), italienischer Soldat in der französischen Armee
 Filippo Strozzi (1805–1872), italienischer Freiheitskämpfer, siehe Giuseppe Mazzini